Джеймс Бернетт «Джим» Чоунс (; род. 30 ноября 1949 года, Расин, Висконсин) — американский профессиональный баскетболист, выступал в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший два из девяти сезонов её существования, а также ещё восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион НБА в сезоне 1979/1980 годов в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранние годы 
Джеймс Чоунс родился 30 ноября 1949 года в городе Расин (штат Висконсин), там он посещал среднюю школу имени святой Катерины, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com 
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com 
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com 
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com 
 Interview as member of 1979–80 NBA Champion Los Angeles Lakers 
 Racine native Chones to fill in as Bucks analyst

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Каролина Кугарз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»